Heron City puede referirse a:

Heron City Barcelona: centro comercial ubicado en Barcelona (Cataluña).
Heron City Madrid: centro comercial ubicado en Las Rozas (Madrid).